Georgij Zaczycki (ur. 5 lutego 1946 w Łudze) – radziecki szermierz, szpadzista. Brązowy medalista olimpijski z Monachium (1972).

Osiągnięcia 
Konkurencja: szpada

 Igrzyska olimpijskie
  drużynowo (1972)

Przypisy

Bibliografia 
 

Radzieccy szermierze
Radzieccy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1972
Urodzeni w 1946